L'Amazones Dramas W.S (), conosciuto anche come Drama W.S o più semplicemente con l'appellativo Amazones Dramas, è una squadra di calcio femminile greca della città di Drama. Milita nella Alpha Ethniki, il massimo campionato di calcio femminile greco.

Storia 
Fondato nel settembre 2005, il club ha vinto il campionato greco nella stagione 2013/14, ottenendo così il primo titolo della sua storia. Questo risultato ha, inoltre, dato alla squadra il diritto di prendere parte all'edizione 2014/15 della Champions League.

Palmarès

Competizioni nazionali

2013-2014

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2014-2015

Risultati nelle competizioni UEFA

Rosa 

 (cap.)

Collegamenti

Società calcistiche femminili greche
Sport a Drama (Tracia)